La palabra calero puede estar relacionada con cualquiera de los siguientes artículos:

Instalaciones 
Calero, un horno destinado a la obtención de óxido de calcio.

Personas 
Juan Calero (1500-1541), fraile español.
Antonio María Calero (1943-1987), historiador español.
Juan Ramón Calero (1947), político español.
Gerardo Calero (1955), actor colombiano.
Carlos Calero (1969), presentador colombiano.
Miguel Calero (1971-2012), futbolista colombiano.
Juan Sebastián Calero (1982), actor colombiano, hijo de Gerardo Calero.

Lugares 
Pozo Calero, un pozo minero en Barruelo de Santullán (España).
El calero, antigua torre de calcinación situada en la localidad alavesa de Nanclares de la Oca (País Vasco, España)